.py — домен верхнего уровня, выделенный для Парагвая
 .py — расширение имени файла, содержащего исходный текст на Python
 py — сокращённое обозначение для пиридина в координационной химии

См. также